Томиленко — украинская фамилия. Известные носители:

 Томиленко, Василий (ум. 1638) — один из предводителей запорожского казачества, гетман Украины в 1636—1637 годах.
 Томиленко, Сергей Антонович (род. 1976) — украинский журналист и общественный деятель.